XVII европейско първенство по водни спортове се провежда през 1985 година от 4 до 11 август на плувен комплекс „Червено знаме“ в София.

В същата година за пръв път се провежда и европейско първенство по водна топка за жени в Осло (Норвегия).

Златен медал за България печели Таня Богомилова в дисциплината 200 м бруст.

Класиране по медали

Общо класиране

Скокове във вода 
 Мъже

 Жени

Външни препратки 
 Европейско първенство по водни спортове (резултати)

Плуване в България
Спортни състезания в София
Водни спортове
Скокове във вода